Клеопин — русская фамилия. Известные носители:
 Клеопин, Иван Алексеевич (1649—1671) — самозванец, выдававший себя за царственных особ.
 Клеопин, Никифор Герасимович (1700—после 1771) — российский горный инженер, металлург.

См. также 
 Клеопино